|-
|  ||  || 15 июня 1993 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8702) Наканиси (Nakanishi) ||  || 14 ноября 1993 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (8703) Наканотадао (Nakanotadao) ||  || 15 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8704) Садаканэ (Sadakane) || 1993 YJ || 17 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 8 января 1994 || Фудзиэда || Х. Сиодзава, Т. Урата
|-
| (8706) Такэяма (Takeyama) || 1994 CM || 3 февраля 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8707) Аракихироси (Arakihiroshi) ||  || 12 февраля 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8708) 1994 DD || 1994 DD || 17 февраля 1994 || Такане || С. Отомо
|-
| (8709) Кадлу (Kadlu) ||  || 14 мая 1994 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (8710) Хоули (Hawley) ||  || 15 мая 1994 || Паломар || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (8711) Люкэшер (Lukeasher) || 1994 LL || 5 июня 1994 || Каталина || Карл Хердженротер
|-
| (8712) Судзуко (Suzuko) ||  || 2 октября 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8713) Адзуса (Azusa) ||  || 26 января 1995 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8714) 1995 OT || 1995 OT || 24 июля 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 26 июля 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8716) Гинестра (Ginestra) ||  || 23 сентября 1995 || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|-
| (8717) Ричвикторов (Richviktorov) ||  || 16 сентября 1995 || Зеленчукская станция || T. V. Kryachko
|-
|  ||  || 27 октября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8719) Весмир (Vesmir) || 1995 VR || 11 ноября 1995 || Клеть || Клеть
|-
| (8720) Такамидзава (Takamizawa) ||  || 16 ноября 1995 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (8721) AMOS ||  || 14 января 1996 || Халеакала || AMOS
|-
| (8722) Ширра (Schirra) ||  || 19 августа 1996 || Granville || R. G. Davis
|-
| (8723) Адзумаяма (Azumayama) ||  || 23 сентября 1996 || Нанъё || T. Окуни
|-
| (8724) Дзюнкоэхара (Junkoehara) ||  || 17 сентября 1996 || Такане || С. Отомо
|-
| (8725) Кэико (Keiko) ||  || 5 октября 1996 || Yatsuka || Х. Абэ
|-
| (8726) Масамотонасу (Masamotonasu) ||  || 14 ноября 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 3 ноября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8728) Мимацу (Mimatsu) ||  || 7 ноября 1996 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8729) Descour ||  || 5 ноября 1996 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (8730) Iidesan ||  || 10 ноября 1996 || Нанъё || T. Окуни
|-
| (8731) Tejima || 1996 WY || 19 ноября 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8732) Champion ||  || 8 декабря 1996 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (8733) Ohsugi ||  || 20 декабря 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8734) Warner || 1997 AA || 1 января 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (8735) Yoshiosakai ||  || 2 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8736) Shigehisa ||  || 9 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8737) Takehiro ||  || 11 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8738) Saji ||  || 5 января 1997 || Saji || Saji
|-
| (8739) Morihisa ||  || 30 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8740) Вацлав (Václav) ||  || 12 января 1998 || Клеть || М. Тихи, З. Моравец
|-
| (8741) Suzukisuzuko ||  || 25 января 1998 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8742) Бонаццоли (Bonazzoli) ||  || 14 февраля 1998 || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|-
| (8743) Keneke ||  || 1 марта 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8744) Cilla ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (8745) Delaney ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (8747) Asahi ||  || 24 марта 1998 || Нанъё || T. Окуни
|-
|  ||  || 31 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (8749) Битлз (Beatles) ||  || 3 апреля 1998 || Риди-Крик || Джон Бротон
|-
| (8750) Неттаруфина (Nettarufina) || 2197 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8751) Нигриколлис (Nigricollis) || 2594 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8752) Фламмеус (Flammeus) || 2604 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8753) Никтикоракс (Nycticorax) || 2636 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8754) Леукородиа (Leucorodia) || 4521 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8755) Querquedula || 4586 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8756) Моллиссима (Mollissima) || 6588 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8757) Цианеус (Cyaneus) || 6600 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8758) Пердикс (Perdix) || 6683 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8759) Порзана (Porzana) || 7603 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8760) Крекс (Crex) || 1081 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8761) Crane || 1163 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8762) Гиатикула (Hiaticula) || 3196 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8763) Пугнакс (Pugnax) || 3271 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8764) Галлинаго (Gallinago) || 1109 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8765) Лимоза (Limosa) || 1274 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8766) Нигер (Niger) || 1304 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8767) Commontern || 1335 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8768) Barnowl || 2080 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8769) Arctictern || 2181 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8770) Тотанус (Totanus) || 3076 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8771) Биармикус (Biarmicus) || 3187 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8772) Минутус (Minutus) || 4254 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8773) Torquilla || 5006 T-2 || 25 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8774) Виридис (Viridis) || 5162 T-2 || 25 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8775) Кристата (Cristata) || 5490 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8776) Кампестрис (Campestris) || 2287 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8777) Torquata || 5016 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|  ||  || 10 октября 1931 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
|  ||  || 16 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (8780) Forte || 1975 LT || 13 июня 1975 || Эль-Леонсито || M. R. Cesco
|-
| (8781) Юрка (Yurka) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8782) Бахрах (Bakhrakh) ||  || 16 октября 1976 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (8783) Гопасюк (Gopasyuk) ||  || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|  ||  || 9 сентября 1977 || Паломар || C. M. Olmstead
|-
| (8785) Boltwood ||  || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8786) Бельская (Belskaya) ||  || 2 сентября 1978 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (8787) Игнатенко (Ignatenko) ||  || 4 октября 1978 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (8788) Labeyrie ||  || 1 ноября 1978 || CERGA || К. Томита
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (8793) Томасмюллер (Thomasmüller) || 1979 QX || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (8794) Джопаттерсон (Joepatterson) ||  || 6 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8795) Дудоров (Dudorov) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8796) Sonnett ||  || 7 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8797) Duffard ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8798) Тарантино (Tarantino) ||  || 7 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8799) Barnouin ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8800) Brophy ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|}